Alte Klaus steht für
 Alte Klaus (Hamburg), Synagoge
 Alte Klaus (Schleiz), Kirche